Snöfår kan syfta på:

 Amerikanskt snöfår eller vitt snöfår – en art i släktet får som förekommer i nordvästra Nordamerika
 Sibiriskt snöfår eller asiatiskt snöfår – en art i släktet får som förekommer i nordöstra Sibirien